Microphysula är ett släkte av snäckor. Microphysula ingår i familjen Thysanophoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Microphysula